El proyecto 'Helvetia Express' lanzado por Germania Express/GEXX de aerolíneas de bajo costo basadas en Suiza operadas por Air Berlin fue lanzado en el 2004 bajo el nombre de Air Zurich. Se pretendía que se iniciaran operaciones en mediados del 2004 o 2005 con una flota de Fokker 100 suministrados por Germania y algunos destinos propuerstos desde Zúrich eran Palma de Mallorca y Alicante.

El dominio  fue conservado por Air Berlin, pero fue desactivado debido a la cancelación del proyecto Helvetia Express. Actualmente sólo aerolíneas alemanas operan vuelos desde Zúrich.

Aerolíneas de Suiza